В одиночному розряді тенісного турніру International Women's Open 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Трейсі Остін здобула титул, у фіналі перемігши Венді Тернбулл 7-6, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (3-тє коло)
 Трейсі Остін (Переможниця)
 Венді Тернбулл (фінал)
 Вірджинія Вейд (2-ге коло)

 Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Гана Мандлікова (чвертьфінал)
 Кеті Джордан (1-ше коло)
 Грір Стівенс (півфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Eastbourne International